Чемпіонат світу з мініфутболу 2019 - третій світовий чемпіонат з мініфутболу організований Світовою федерацію мініфутболу. Проходив з 1 по 11 жовтня 2019 року у місті Перт (Австралія).

Місце проведення
Всі матчі чемпіонту проводились на мініфутбольному стадіоні міста Перт у Ленглі-Парку.

Команди та жеребкування

Команди
На відміну від Чемпіонату світу з міні-футболу 2019, 32 команди з 5 континентів проходять кваліфікацію до фінального турніру:

Африка:
 
 
 
 
 

Америка:
 
 
 
 
 
 
 
 

Азія:
 
 
 
 
 
 
 
 

Європа:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Океанія:
  (Країна-господар)

Жеребкування
7 червня 2019 року в Перті було проведено жеребкування у 8 груп із 32 команд.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фінальний етап

1/16

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Фінальні місця

Найкращі бомбардири

source=

Рейтинг за картками

Примітки

Посилання
 Офіційний сайт Світової федерації з мініфутболу
 Сайт Чемпіонату світу з мініфутболу 2019

2019

2019 у футболі
Чемпіонати світу в Австралії
2019 в австралійському спорті
2019 в Австралії
Жовтень 2019